Ladislao I di Opole (Władysław Opolski) (1225-1282) – duca di Opole dal 1246 al 1281
Ladislao II di Opole (Władysław Opolczyk) (1326-1401) – duca di Opole dal 1356 al 1401